ScummVM — это собрание созданных заново (независимо от разработчиков оригиналов) игровых движков, изначально разработанное для запуска игр фирмы LucasArts, использующие систему SCUMM (VM в названии обозначает виртуальная машина, ). Благодаря продуманной архитектуре ScummVM также поддерживает множество не-SCUMM-игр таких компаний, как Revolution Software и Adventure Soft, для которых разработаны собственные интерфейсы взаимодействия с ресурсами (так называемые движки, ).

ScummVM — это независимо написанная альтернатива части кода игровых программ, занимающаяся интерпретацией используемых для описания игрового мира скриптовых языков в таких играх, вместо того, чтобы эмулировать аппаратуру машины, на которой запускались игры. В таком качестве ScummVM позволяет играм, которые поддерживаются, запускаться на платформах, отличающихся от тех, под которые они были изначально разработаны. Кроме того, переписывание движка игр даёт возможность исправить некоторые баги, присутствующие в оригинальном движке, а также добавить новые возможности (например, улучшенный саундтрек для игр Beneath a Steel Sky, Simon the Sorcerer и некоторых других).

Описание 
Портируемость кода является одной из основных целей проекта. Существуют официальные порты около трёх десятков операционных систем и платформ, также существуют неофициальные сборки, разрабатываемые добровольцами. В число поддерживаемых платформ входят ОС семейств Microsoft Windows, Mac OS X, UNIX, включая GNU/Linux, BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD) и Solaris. Также поддерживаются AmigaOS, Atari/FreeMiNT, BeOS/Haiku, MorphOS и OS/2.

Также существует ряд сборок для игровых консолей (PlayStation 2, PlayStation 3, Sega Dreamcast, Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo Wii), портативных игровых консолей (Dingoo A320, GP2X, GP2X Caanoo, GP2X Wiz, Nintendo DS, OpenPandora, PlayStation Portable), мобильных телефонов от Motorola на платформах EZX и MotoMAGX, карманных компьютеров (Android, iPhone, Maemo, Palm OS/Tapwave Zodiac, Symbian OS, Windows Mobile, bada/Tizen и ) и телевизоров Samsung Smart TV (серии 2009 года).

ScummVM поддерживает в общей сложности около 200 игр, в число которых входят классические квесты на базе SCUMM издателей LucasArts Entertainment и Humongous Entertainment, ранние квесты на базе AGI Sierra Entertainment, квесты различных разработчиков. После слияния кодовой базы проекта FreeSCI в 2009 году ScummVM, начиная с версии 1.2.0, стала поддерживать игры на базе SCI.

Поддерживаемые игры 

Следующие игры поддерживаются текущей версией ScummVM.

Игры LucasArts на движке SCUMM 
В хронологическом порядке:

 Maniac Mansion
 Zak McKracken and the Alien Mindbenders
 Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure
 Loom
 The Secret of Monkey Island
 Monkey Island 2: LeChuck's Revenge
 Indiana Jones and the Fate of Atlantis
 Day of the Tentacle
 Sam & Max Hit the Road
 Full Throttle
 The Dig
 The Curse of Monkey Island

Игры Sierra On-Line 

 The Black Cauldron
 Castle of Dr. Brain
 Codename: ICEMAN
 The Colonel's Bequest
 Conquests of Camelot: The Search for the Grail
 Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood
 The Dagger of Amon Ra
 EcoQuest: The Search for Cetus
 EcoQuest II: Lost Secret of the Rainforest
 Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist
 Gabriel Knight: Sins of the Fathers
 Gabriel Knight 2: The Beast Within
 Gold Rush!
 Hi-Res Adventure #0: Mission Asteroid
 Hi-Res Adventure #1: Mystery House
 Hi-Res Adventure #2: Wizard and the Princess
 Hi-Res Adventure #3: Cranston Manor
 Hi-Res Adventure #4: Ulysses and the Golden Fleece
 Hi-Res Adventure #5: Time Zone
 Hi-Res Adventure #6: The Dark Crystal
 Hoyle's Official Book of Games
 Jones in the Fast Lane
 The Island of Dr. Brain
 King's Quest: Quest for the Crown
 King's Quest II: Romancing the Throne
 King's Quest III: To Heir Is Human
 King's Quest IV: The Perils of Rosella
 King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder!
 King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow
 King's Quest VII: The Princeless Bride
 King's Questions
 Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards
 Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places)
 Leisure Suit Larry III: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals
 Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work
 Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out!
 Leisure Suit Larry 7: Love for Sail!
 Lighthouse: The Dark Being
 Manhunter: New York (разработана компанией Evryware)
 Manhunter 2: San Francisco (разработана компанией Evryware)
 Mickey's Space Adventure
 Mixed-Up Fairy Tales
 Mixed-Up Mother Goose
 Pepper's Adventures in Time
 Phantasmagoria
 Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh
 Playtoons No. 1: Uncle Archibald
 Playtoons No. 2: The Case of the Counterfeit Collaborator
 Playtoons No. 3: The Secret of the Castle
 Playtoons No. 4: The Mandarin Prince
 Playtoons No. 5: The Stone of Wakan
 Police Quest: In Pursuit of the Death Angel
 Police Quest II: The Vengeance
 Police Quest III: The Kindred
 Police Quest IV: Open Season
 Quest for Glory: So You Want to Be a Hero
 Quest for Glory II: Trial by Fire
 Quest for Glory III: Wages of War
 Rama
 Shivers
 Slater & Charlie Go Camping
 Space Quest: The Sarien Encounter
 Space Quest II: Vohaul's Revenge
 Space Quest III: The Pirates of Pestulon
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers
 Space Quest V: The Next Mutation
 Space Quest 6: The Spinal Frontier
 Torin's Passage
 Troll's Tale
 Winnie the Pooh in the Hundred Acre Wood

Игры Coktel Vision 

 Bargon Attack
 The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble
 Fascination
 Geisha
 Gobliiins Gobliins 2: The Prince Buffoon Goblins Quest 3 Lost in Time Once Upon A Time: Little Red Riding Hood
 Playtoons No. 1: Uncle Archibald
 Playtoons No. 2: The Case of the Counterfeit Collaborator
 Playtoons No. 3: The Secret of the Castle
 Playtoons No. 4: The Mandarin Prince
 Playtoons No. 5: The Stone of Wakan
 Playtoons: Bambou le Sauveur de la Jungle
 Urban Runner Ween: The Prophecy Игры Horrorsoft/Adventure Soft 
Игры, выпущенные компанией  (ранее известной как Horrorsoft):

 Elvira: Mistress of the Dark Elvira II: The Jaws of Cerberus The Feeble Files Personal Nightmare Simon the Sorcerer Simon the Sorcerer 2: The Lion, the Wizard and the Wardrobe Simon the Sorcerer's Puzzle Pack Waxworks (также известна как Elvira 3)

 Игры Humongous Entertainment 

 Backyard Baseball Backyard Baseball 2001 Backyard Baseball 2003 Backyard Football Backyard Football 2002 серия игр Big Thinkers серия игр Blue's Clues серия игр Fatty Bear серия игр Freddi Fish серия игр Junior Field Trips серия игр Pajama Sam серия игр Putt-Putt серия игр Spy Fox Остальные игры 
ScummVM также поддерживает следующие игры:

 3 Skulls of the Toltecs The 7th Guest Amazon: Guardians of Eden Beavis and Butt-Head in Virtual Stupidity Beneath a Steel Sky Blue Force Broken Sword: The Shadow of the Templars Broken Sword II: The Smoking Mirror Broken Sword 2.5: The Return of the Templars Bud Tucker in Double Trouble Chivalry is Not Dead Cruise for a Corpse Darby the Dragon Discworld Discworld II: Missing Presumed…!? Dragon History Drascula: The Vampire Strikes Back DreamWeb Eye of the Beholder Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon Flight of the Amazon Queen Future Wars Gregory and the Hot Air Balloon Hopkins FBI Hugo's House of Horrors Hugo II, Whodunit? Hugo III, Jungle of Doom! I Have No Mouth, and I Must Scream Inherit the Earth: Quest for the Orb The Journeyman Project: Pegasus Prime The Labyrinth of Time Lands of Lore: The Throne of Chaos Leather Goddesses of Phobos 2: Gas Pump Girls Meet the Pulsating Inconvenience from Planet X! The Legend of Kyrandia, Book One The Legend of Kyrandia, Book Two: The Hand of Fate The Legend of Kyrandia, Book Three: Malcolm’s Revenge серия игр Living Books The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Rose Tattoo The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel Lure of the Temptress Magic Tales: Liam Finds a Story Magic Tales: The Princess and the Crab Magic Tales: Sleeping Cub's Test of Courage The Manhole Mortville Manor Myst Myst Masterpiece Edition The Neverhood Nippon Safes Inc. Plumbers Don't Wear Ties Return to Ringworld Return to Zork Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender Ringworld: Revenge of the Patriarch Riven Rodney's Funscreen Sfinx Sołtys Starship Titanic Teenagent Tony Tough and the Night of Roasted Moths Toonstruck Touché: The Adventures of the Fifth Musketeer U.F.O.s Voyeur Zork: Grand Inquisitor Zork Nemesis''
 Полная труба

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Эмуляторы для Windows
Эмуляторы для Linux
Эмуляторы для Mac OS X